Označení USS Talbot nesou tři plavidla amerického námořnictva.

 USS Talbot (TB-15), torpédový člun, ve službě od roku 1898, pojmenovaný podle Johna Gunnella Talbota
 USS Talbot (DD-114), torpédoborec třídy Wickes, ve službě od roku 1918, pojmenovaný po Silasu Talbotovi, námořním důstojníkovi
 USS Talbot (FFG-4), raketová fregata třídy Brooke, ve službě od roku 1967,  pojmenovaná po Silasu Talbotovi

podobná jména
 USS J. Fred Talbott (DD-156), torpédoborec třídy Wickes, pojmenovaný podle Joshuy Fredericka Cockeye Talbotta
 USS Ralph Talbot (DD-390), torpédoborec třídy Bagley, pojmenovaný podle mariňáka Ralpha Talbota